Media1 2019-ben indult magyar nyelvű híroldal
 Media1 2020 januárjában indult magyar nyelvű rádióműsor

Hasonló nevek;
 Media1.ro néven 2010-ben is volt román nyelvű híroldal